Uniunea Sovietică a participat la Jocurile Olimpice pentru prima dată la Helsinki 1952 și de atunci a concurat de 18 ori. A fost țara-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 1980 de la Moscova, care au fost boicotate de Statele Unite și de aliații săi. Ca răzbunare, Uniunea sovietică și Blocul estic (cu excepția României) au boicotat Jocurile Olimpice de vară din 1984 de la Los Angeles.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă că Uniunea Sovietică a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Rezultate olimpice ale Uniunii Sovietice  pe Sports Reference